Административный акт в праве Германии
 Административный акт в праве Российской Федерации
 Правовой акт управления в Республике Беларусь

Административное право